

Rio das Pedras, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Rio das Pedras, un cours d'eau de l'État de São Paulo.

Voir aussi